Kentucky se poate referi la:

 Kentucky, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii.
 Kentucky (film), film american realizat în 1938.
 Kentucky (râu), râu.
 Kentucky, nume de alint al University of Kentucky.
 Kentucky Teams - Intercollegiate Athletic, nume generic pentru diferite echipe sportive ale University of Kentucky. 
 US Kentucky, numele a mai multor vase ale United States Navy. 

"Kentucky" este un nume comun dat companiei de fast food Kentucky Fried Chicken (cunoscută frecvent și ca KFC).